Nota per aver interpretato Heidi nell'omonimo film del 2015 con Bruno Ganz. Ha frequentato la scuola primaria di Coira, suo paese natale. Ha dichiarato di non voler continuare la carriera di attrice.

Note

Collegamenti esterni